RGB steht für:
 die Grundfarben Rot, Grün und Blau, siehe RGB-Farbraum
 RGB-Signal, ein Standard zur Videobildübertragung
 Rossijskaja gossudarstwennaja biblioteka (Российская государственная библиотека), die Russische Staatsbibliothek 
 Reconnaissance General Bureau, nordkoreanischer Geheimdienst 
 RGB, Fachbegriff für eine Richtungsgleisbremse in Rangieranlagen der Eisenbahn in Deutschland

.rgb steht für:
 Dateinamenserweiterung für das auf dem RGB-Farbraum aufbauenden Bildformat, das auch als Silicon Graphics Image bekannt ist

Abkürzung